Илузија може бити:

 Илузија, чулна обмана, самообмана, варка, уображење, обмана, привид, опсјена, варка
 Оптичка варка

или

 Илузија (филм из 1967), филм из 1967.
 Илузија (филм из 2004), филм из 2004.